

Аркейд — місто, штат Джорджія
 Аркейд — місто, штат Нью-Йорк
 Аркейд — селище, штат Нью-Йорк

Див. також 
 Аркас (міфологія)